Gessner oder Geßner ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Abraham Gessner (1552–1613), Schweizer Goldschmied und Maler

 Adrienne Gessner (1896–1987), österreichische Schauspielerin
 Albert Gessner (1868–1953), deutscher Architekt
 Andreas Geßner  (* 1966), deutscher Unternehmer
 August Geßner (1880–1944), deutscher Materialwissenschaftler und Hochschullehrer

B 
 Bonifaz Geßner (1699–1770), deutscher Geistlicher, Abt von Bildhausen

C 
 Christian Gessner (* 1968), deutscher Schwimmer
 Conrad Gessner (1516–1565), Schweizer Arzt, Naturforscher und Altphilologe

D 
 Dieter Gessner (* 1940), deutscher Journalist und Historiker

E 
 Ellen Geßner (Elli Pirelli; 1939–2008), deutsche DJ
 Erich Josef Geßner (* 1944), deutscher Politiker
 Ernst Geßner (Heinrich Ernst Geßner; 1826–1897), deutscher Unternehmer

F 
 Franz Gessner (1879–1975), österreichischer Architekt
 Fritz Gessner (1905–1972), österreichischer Botaniker

G 
 Georg Gessner (1765–1843), Schweizer Theologe und Geistlicher

H 
 Hans Jakob Gessner (1639–1704), Schweizer Theologe und Geistlicher
 Harriet Gessner (1929–2012), deutsche Schauspielerin
 Herbert Geßner (1920–1956), deutscher Hörfunkkommentator
 Horst Gessner (1920–?), deutscher Textilbetriebsleiter und Politiker (LDPD) 
 Hubert Gessner (1871–1943), österreichischer Architekt

J 

 Johann Adam Geßner (1755–1807), deutscher Bildhauer und Bildstockmeister
 Johann Anton Wilhelm Gessner (1771–1830), deutscher Philosoph
 Johannes Gessner (1709–1790), Schweizer Naturforscher
 Johannes Gessner (Mediziner) (* 1927), deutscher Mediziner und Fußballspieler

K

L 
 Ludwig Geßner (1886–1958), deutscher Chemiker und Politiker (NSDAP)

M 
 Manfred Geßner (1931–2016), deutscher Politikwissenschaftler und Politiker (SPD)
 Michael Geßner (* 1958), deutscher Fußballspieler

N 
 Nicolas Gessner (* 1931), Schweizer Theaterregisseur, Filmregisseur und Drehbuchautor

O 
 Otto Geßner (1895–1968), deutscher Arzt, Pharmakologe und Hochschullehrer

P 
 Peter Gessner (1939–2019), deutscher Wirtschaftsmathematiker

R 
 Richard Gessner (1894–1989), deutscher Maler
 Robert Geßner (1889–1973), deutscher Maler
 Robert S. Gessner (1908–1982), Schweizer Maler und Grafiker

S

T 
 Tatjana Gessner (* ~1971), deutsche Hörspielsprecherin
 Thomas Geßner (1954–2016), deutscher Physiker

V 
 Viktoria Däschlein-Gessner (* 1982), deutsche Chemikerin und Hochschullehrerin
 Volkmar Gessner (1937–2014), deutscher Rechtswissenschaftler

W 
 Wilhelm Geßner (1890–1945), deutscher Photogrammeter, Unternehmer und Manager

Siehe auch 
 Geßnerspitze, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Gesner
 Gesnerus
 Gössner

Familienname
Deutscher Personenname